City Hunter bezeichnet:
 City Hunter, eine japanische Manga-Serie
 City Hunter (1993), einen Actionfilm aus Hongkong von Wong Jing
 City Hunter, den Titel einer gekürzten Version des französischen Gangsterfilms Kommando Cobra
 City Hunter (Serie), eine südkoreanische Drama-Serie von Jin Hyeok aus dem Jahr 2011